Laperrière ist der Familienname folgender Personen:
 Henri-André Laperrière (1925–2015), kanadischer Eishockeyspieler
 Ian Laperrière (* 1974), US-amerikanisch-kanadischer Eishockeyspieler
 Jacques Laperrière (* 1941), kanadischer Eishockeyspieler